Розенгейм
 другое название города Розенхайм
 Розенгейм, Михаил Павлович